Queensberry steht für:
 Queensberry (Band), deutsche Girlgroup
 Queensberry (Hügel), Hügel in Schottland
 davon abgeleitet die Adelstitel
 Duke of Queensberry
 Marquess of Queensberry
 Queensberry-Regeln im Boxen, benannt nach einem Marquess of Queensbury
 Queensberry (Neuseeland), Ort in der Region Otago in Neuseeland

Siehe auch: Queensbury